Born to Die může být:

 Born to Die (album, Lana Del Rey) – album Lany Del Rey z roku 2012
 Born to Die (píseň) – píseň z alba
 Born to Die (album, Grand Funk Railroad) – album skupiny Grand Funk Railroad z roku 1976